Купата на Кипър () е турнир с елиминационна структура, управляван от Кипърския футболен съюз.

Формат 
Всички отбори играят по два мача на разменено гостуване, а при случай на равенство се играят две продължения по 15 минути и дузпи. Финала е един мач, при равенство се играят две продължения по 15 минути и дузпи.

Представяне по отбори 

Футбол в Кипър